Orius bezeichnet

 (330836) Orius, einen Asteroiden des Zentauren-Typs
 Orius (Gattung), eine Gattung der Blumenwanzen (Anthocoridae)

Siehe auch:
 Oreios
 Oreos